VSMS steht als Abkürzung für:

 Verband Schweizer Markt- und Sozialforschung
 Verband Schweizerischer Motorboot- und Segelschulen

Abkürzung